Оларь — фамилия. Известные носители:

 Оларь, Андрей — советский, молдавский и российский регбист и игрок в регбилиг. Отец А. А. Оларя.
 Оларь, Андрей Андреевич (род. 1988) — молдавский и французский регбист и игрок в регбилиг.